

Astronomia
Smiley  – asteroide della fascia principale

Cinema e televisione
Smiley  – film australiano del 1956 diretto da Anthony Kimmins
Smiley  – film statunitense del 2012 diretto da Michael J. Gallagher
Smiley - serie televisiva spagnola del 2022, tratta dall'omonima opera teatrale di Guillem Clua

Geografia
Smiley  – centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nel Texas
Smiley  – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America situata in Virginia
Smiley  – villaggio del Canada situato nel Saskatchewan

Personaggi
Smiley  – personaggio del manga e anime One Piece
Smiley  – personaggio dell'anime Il fiuto di Sherlock Holmes
George Smiley  – personaggio immaginario, protagonista di diversi romanzi di John Le Carré

Persone
Smiley  – musicista reggae arubano
Smiley  – cantante e produttore discografico rumeno
Jack Smiley  – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Joseph W. Smiley  – attore e regista statunitense

Teatro
Smiley - commedia teatrale di Guillem Clua